Rudolf II. von Habsburg bzw. Rudolf II. von Österreich bezeichnet folgende Personen:

* Rudolf II. (Habsburg) (der Gütige;  † 1232), Graf von Habsburg
 Rudolf II. (Österreich) (1270–1290), V. als Graf von Habsburg, Mitregent in den Herzogtümern Österreich und Steiermark
 Rudolf von Habsburg-Laufenburg (Bischof), II. von Habsburg-Laufenburg († 1293), Bischof von Konstanz
 Rudolf II. (Habsburg-Kyburg) († 1383), Graf von Kyburg
 Rudolf II. (HRR) (1552–1612), römisch-deutscher Kaiser und König von Böhmen, V. als Erzherzog von Österreich, VIII. von Habsburg